Rydzewen ist ein deutscher Ortsname:
 Rydzewen, 1927 bis 1945 Rotwalde, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Rydzewo (Miłki), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rydzewen, 1938 bis 1945 Schwarzberge, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Rydzewo (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen